Franciscana puede referirse a:

 Cetáceo de la familia Pontoporiidae (Franciscana o Delfín del Plata): Pontoporia blainvillei.
 Orden mendicante católica, fundada por San Francisco de Asís:  Orden Franciscana; 
 Franciscana Cirer, beata española (1781 - 1855).